Vanderhoof steht für:

 Vanderhoof (British Columbia), Ort in Kanada
 Vanderhoof (Band), amerikanische Band

Vanderhoof ist der Familienname folgender Personen:

 John David Vanderhoof (1922–2013)